Raeto Raffainer, né le  à Wolhusen en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001 || HC Davos || LNA
|| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 2001-2002 || ZSC Lions || LNA
|| 40 || 3 || 5 || 8 || 10 || 13 || 1 || 0 || 1 || 2 
|-
| 2001-2002 || GCK Lions || LNB
|| 7 || 1 || 1 || 2 || 14 || || || || || 
|-
| 2002-2003 || ZSC Lions || LNA
|| 36 || 5 || 5 || 10 || 10 || 12 || 3 || 2 || 5 || 4
|-
| 2002-2003 || GCK Lions || LNB
|| 9 || 3 || 2 || 5 || 12 || 3 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2003-2004 || ZSC Lions || LNA
|| 40 || 4 || 6 || 10 || 36 || 13 || 1 || 0 || 1 || 8 
|-
| 2004-2005 || ZSC Lions || LNA
|| 40 || 5 || 6 || 11 || 32 || 14 || 0 || 1 || 1 || 12
|-
| 2005-2006 || CP Berne || LNA
|| 44 || 9 || 12 || 21 || 60 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2006-2007 || CP Berne || LNA
|| 43 || 7 || 4 || 11 || 40 || 17 || 2 || 0 || 2 || 8
|-
| 2007-2008 || CP Berne || LNA
|| 43 || 6 || 5 || 11 || 10 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2007-2008 || Young Sprinters HC || LNB
|| 1 || 1 || 1 || 2 || 2 || || || || || 
|-
| 2008-2009 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 21 || 3 || 3 || 6 || 18 || 6 || 1 || 2 || 3 || 14
|-
| 2009-2010 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 22 || 1 || 2 || 3 || 8 || || || || || 
|-
| 2010-2011 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 33 || 4 || 6 || 10 || 8 || 17 || 0 || 1 || 1 || 2  
|-
| 2011-2012 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 50 || 6 || 7 || 13 || 18 || 13 || 0 || 3 || 3 || 10 
|-
| 2012-2013 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 38 || 0 || 2 || 3 || 20 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 
|-
| 2013-2014 || GCK Lions || LNB || 32 || 4 || 14 || 18 || 22 || - || - || - || - ||-  
|-
| 2013-2014 || ZSC Lions || LNA || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 2014-2015 || GCK Lions || LNB || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - ||-

Notes et références 

Naissance en janvier 1982
Naissance à Lucerne
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Davos
Joueur du GCK Lions
Joueur du Young Sprinters Hockey-Club
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Attaquant de hockey sur glace